US Postal steht als Kurzform für

 den Postdienst der Vereinigten Staaten, siehe United States Postal Service
 ein ehemaliges Radsportteam, siehe US Postal Service Pro Cycling Team